Plastic People má více významů:

 The Plastic People of the Universe – pražská rocková kapela, československý underground v letech 1968 až 1988
 Plastic People (Zappa) – singl, který vytvořili Frank Zappa a The Mothers of Invention
 Plastic People (album, Kraak & Smaak) – album nizozemské skupiny Kraak & Smaak z roku 2008